Арсениты (химия)
 Арсениты (раскол)